Takuya Yasui (Hyogo, 21 de novembro de 1998) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Takuya Yasui começou a carreira no Vissel Kobe. 

Naturais de Hyogo
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe